Клавдия (Рая) Ахметовна Евлоева (9 декабря 1945, Целиноград, Казахская ССР — 30 января 2015, Назрань) — советская и российская ингушская гармонистка, певица, композитор и хореограф-постановщик танцев; Народная артистка Ингушетии, заслуженная артистка Российской Федерации (2003).

Биография 
С детства играла на гармошке, любовь к музыке, и первые навыки игры на гармонике ей привила мать. Первое публичное выступление состоялось на грозненском телевидении в 1961 году в новогодней программе.

В 1970 ые годы проходила обучении у метро кавказской гармоники Булата Газданова в культ.просвет.училище во Владикавказе, после окончила вокальное отделение Краснодарского института культуры.
Работала 1990 года работала параллельно в Пригородном районе(СОАССР), и в ЧИАССР: в Грозном, Назране, и др.
Снималась в музыкальных видео съёмках играя на гармонике в конце 1970-ых.

Участвовала в создании популярных хореографических ансамблей «Асса», «Эрзи». Работала концертмейстером ансамбля «Вайнах» (ведущего танцевального коллектива Чечено-Ингушской Республики). Создала государственный ансамбль народного танца «Ингушетия», государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Магас» (1998), ансамбль гармонисток «Сатта», в которых являлась концертмейстером.

В браке никогда не состояла, всю жизнь прожила с родной сестрой Любой.
С 2000 годов, до смерти снималась в клипах где исполняла ингушские народные и авторские мелодии, песни, участвовала в разных передачах о национальной музыке.

Похоронена на родовом кладбище в .

Творчество 
Исполняла ингушские песни, ставила фольклорные хореографические номера.

Автор более 200 песен на слова русских, ингушских, чеченских и арабских поэтов.

Награды и признание 
 Народная артистка Чечено-Ингушской АССР (1988)
 Заслуженный работник культуры Северо-Осетинской АССР (1983)
 Народная артистка Республики Ингушетия (1996)
 Заслуженная артистка РФ
 лауреат 6-й Артиады народов России в номинации «Хореография. Лига мастеров. Гильдия профессионалов»

Память о Рае Евлоевой 
 Детский ансамбль гармонисток "Сатта" им.Раи Евлоевой.
 Фестиваль "Мелодии гор" им.Раи Евлоевой.
 После смерти, были идеи увековечить в музее память Раи.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Заслуженные работники культуры автономных республик РСФСР
Композиторы-песенники